Пётр Петрович Ширшов: Ширшов, Пётр Петрович (1905—1953) — советский учёный-океанолог и государственный деятель.
 Ширшов, Пётр Петрович (род. 1945) — советский и российский государственный деятель.